Questa è la mia vita – film di Jean-Luc Godard del 1962
Questa è la mia vita/Cavallo bianco – 45 giri di Domenico Modugno del 1974
Questa è la mia vita – singolo di Luciano Ligabue del 2001